Grădinița se poate referi la următoarele:

Localitate din Republica Moldova
Grădinița, localitate-centru de comună în raionul Căușeni.

Localitate din Ucraina
Grădinița, comună în raionul Bileaiivka, regiunea Odesa.